Verschiebung steht für:
 Parallelverschiebung in der Mathematik
 Translation (Physik), lineare Bewegung
 Dielektrische Verschiebung, Dichte der elektrischen Feldlinien; siehe Elektrische Flussdichte
 Verschiebung, tektonische Zerreiß- oder Bruchstelle im Gestein; siehe Verwerfung (Geologie)
 Chemische Verschiebung, Abstand einer Resonanzlinie von einem Standard
 Verschiebung (Psychoanalyse), psychischer Vorgang

Siehe auch:
 Verschiebungssatz
 Ortsvektor#Verschiebung
 Wiensches Verschiebungsgesetz
 Verschiebungspolarisation
 Logische Verschiebung